Microsoft Office 365 es un conjunto de programas informáticos de la empresa Microsoft de alquiler por un año Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, OneNote, Outlook, Project y Visio) para su uso durante un año en vez de pagar el precio completo de la adquisición del producto. Aunque se puede pagar el arrendamiento anual completo, es común que se pague a plazos mensuales (se aplican impuestos según el país donde se encuentre).

Las soluciones para estudiantes no incluyen ni Publisher, ni Access, ni Outlook, ni Visio, ni Project. Las ediciones básicas tienen además del paquete Microsoft Office, un terabyte de espacio en OneDrive para fomentar el trabajo en la nube. Las soluciones para profesionales y empresas incluyen además Exchange en línea (correo electrónico empresarial con calendarios de uso compartido, correo de voz y mensajería unificada, correo electrónico móvil, buzones de 50 GB),  Skype Empresarial en línea (conferencias de audio y video de PC a PC y reuniones en línea con uso compartido del escritorio) y SharePoint en línea para crear sitios para compartir documentos e información con colegas y clientes, extranet para compartir archivos de gran tamaño y acceso sin conexión a documentos a través de espacios de trabajo.

Novedades 
En 2018, Microsoft ha lanzado una amplia y novedosa gama de aplicaciones en este paquete. Con ellas pretende dar un mayor y mejor servicio a sus usuarios facilitándoles el acceso, tratamiento y uso de la información. Sin duda (aunque también existen en modalidad de escritorio) se destaca la funcionalidad en línea de estas aplicaciones.

 Sway: Aplicación utilizada para crear y compartir historias. A través de esta novedosa herramienta, el usuario podrá, de forma sencilla, crear informes y presentaciones con gran atractivo visual. Otra de sus funcionalidades más destacables es la facilidad para compartir las presentaciones, ya que dispone de la posibilidad de crear un enlace con el que cualquier usuario podrá acceder a ella.
 OneNote: El bloc de notas de clase de Microsoft. Se encuentra disponible en sus versiones "para Educación". Con él, el profesor podrá generar un bloc de notas, con diversos apartados útiles para la vida diaria de la clase, que podrá realizar las funciones de aula virtual. Como aspectos destacables diremos que es una herramienta de uso intuitivo y sencillo tanto para el docente (no será necesario ser un experto) como para el estudiante, lo que hace muy recomendable su uso.
 Office Delve: Permite realizar búsquedas de información y contenido dentro del entorno de OFFICE 365, utilizando la tecnología "OFFICE Graph".
 Microsoft Teams: Esta aplicación permite a los usuarios crear un "área de trabajo" en el que poder ser más productivos y eficaces en su labor. Dentro de una misma área, los usuarios podrán disponer de un chat instantáneo en el que debatir las decisiones a tomar, la posibilidad de uso de las diversas herramientas Office 365, así como compartir contenidos importantes en tiempo real. Otra de las funcionalidades destacadas de Teams es que permite realizar o programar  reuniones, permitiendo el uso de Skype en ellas.
 Microsoft PowerApps: Con esta nueva herramienta Microsoft pretende permitir a sus usuarios crear y compartir aplicaciones propias para que sean usadas en cualquier dispositivo. Durante el proceso de construcción el usuario contará con la posibilidad de uso de diferentes herramientas, tanto del propio Office como de los servicios locales, así como la posibilidad de compartir la nueva aplicación a través del envío de un correo electrónico.

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial
 Video: Administración general de Office 365

Aprendizaje
 Microsoft Virtual Academy: carrera gratuita de Microsoft Office 365 

Suites ofimáticas
Microsoft Office
Software de 2011